Alkoven steht für:

 Alkoven (Bettnische), Schlafstätte
 Alkoven (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Eferding in Oberösterreich

Siehe auch: 
 Alkofen (Begriffsklärung)
 Allkofen
 Alcove